Aleksandyr Aleksandrow – bułgarski aktor
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. 1951) – bułgarski kosmonauta
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. 1975) – bułgarski piłkarz
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. 1984) – bułgarski bokser
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. kwiecień 1986) – bułgarski piłkarz
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. lipiec 1986) – bułgarski piłkarz
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. 1990) – bułgarski i azerski wioślarz
 Aleksandyr Aleksandrow (ur. 1994) – bułgarski piłkarz

Zobacz też 
 Aleksandr Aleksandrow (ujednoznacznienie)